

Geografia 
 Cuéllar – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Ángel Cuéllar – ex calciatore spagnolo
 Carlos Cuéllar – calciatore spagnolo
 David Cuéllar – calciatore spagnolo
 Diego Velázquez de Cuéllar – conquistador spagnolo, governatore di Cuba
 Gustavo Cuéllar – calciatore colombiano
 Iván Cuéllar – calciatore spagnolo
 Jairo Cuéllar – calciatore boliviano
 Jaume Cuéllar – calciatore boliviano
 Javier Pérez de Cuéllar – politico e diplomatico peruviano
 Leonardo Cuéllar – ex calciatore e allenatore di calcio messicano
 Misael Cuéllar – calciatore boliviano